East Midlands Airport, een vliegveld in Engeland
EMA (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
EMA (programma), de Sloveense voorronde voor het Eurovisiesongfestival
Eerste Meierijsche Autobedrijf, een touringcarbedrijf, autobedrijf en voormalig openbaar vervoers-(bus)bedrijf uit Valkenswaard
Electrische Museumtramlijn Amsterdam, een museumtramlijn in Amsterdam
European Medicines Agency oftewel Europees Geneesmiddelenbureau (EMA is een niet-officiële afkorting)
Europees Milieuagentschap
MTV Europe Music Awards, MTV's evenement waarin prijzen worden gegeven voor de beste muziek volgens de Europeanen in verschillende categorieën
Ema (Ambon), dorp op het eiland Ambon
Ema (Shinto), een Japans houten tablet
Ema (film), een Chileense film uit 2019, geregisseerd door Pablo Larraín
Ema (eiwit), een epitheliaal membraan antigeen welke behoort tot de " human milk fat globule proteins"  (HMFGP's) dat afkomstig is van epitheel in mammaweefsel
de artiestennaam van de Amerikaanse zangeres Erika M. Anderson
Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer